Eino Leino (dichter)
 Eino Leino (worstelaar)